Мото Гран-при Испании является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-при Испании

Испании